Чемпионат мира по танковому биатлону 2017 года проходил с 29 июля по 12 августа на учебно-тактическом комплексе "Алабино". В состязании принимали участие команды 19 стран из Азербайджана, Анголы, Армении, Беларуси, Венесуэлы, Зимбабве, Индии, Ирана, Казахстана, Киргизии, Китая, Кувейта, Лаоса, Монголии, Никарагуа, России, Сербии, Таджикистана, Уганды. Команда Индии участвовала на своей технике, на танках Т-90 «Бхишма». Белоруссия выступила на своих танках Т-72, прошедших глубокую модернизацию. Также традиционно Китай принял участие на своих танках, в этом году на TYPE 96B. На чемпионате мира дебютировали команды из Лаоса и Уганды.

В 2017 году в правила были внесены некоторые изменения. За нарушение техники преодоления препятствий (наезд на «мину», сбивание ограничительных столбов и другое) вместо начисления штрафных баллов введены площадки штрафного времени, на которых экипаж, допустивший нарушение выполняет норматив № 1 «Контрольный осмотр машины».

Судейская коллегия 

Судьи чемпионата мира:
  Сары Халилов (Азербайджан, Полковник)
  Жуштино Марколину (Ангола, Старший лейтенант)
  Гагик Геворкян (Армения, Подполковник)
  Андрей Некрошевич (Белоруссия, Генерал-майор)
  Кабейо Флорес (Венесуэла, Подполковник)
  Энтони Пасипадонья (Зимбабве, Майор)
  Данкар Ману (Индия, Полковник)
  Али Заде Бабак (Иран, Полковник)
  Одил Турсункулов (Казахстан, Подполковник)
  Мурат Матраимов (Киргизия, Подполковник)
  Гоцзюнь Сяо (Китай, Полковник)
  Валиф Юсеф (Кувейт, Подполковник)
  Кнамчанх Синмани (Лаос, Подполковник)
  Баасанхуу Сурэн (Монголия, Генерал-майор)
  Дональд Перес (Никарагуа, Старший лейтенант)
  Алексей Рощенко (Россия, Полковник)
  Сергей Нартымов (Россия, Полковник)
  Саша Тодоров (Сербия, Подполковник)
  Насим Шарипов (Таджикистан, Полковник)

Главный судья:  Роман Бинюков (Россия, Полковник)

Участники

Команды, ранее участвовавшие на чемпионате мира

Дебют

Несостоявшийся дебют

Результаты конкурса

Индивидуальная гонка 
Результаты индивидуальной гонки 2017 года.

Первый экипаж Уганды был дисквалифицирован за нарушение правил техники безопасности (недоклад о стрельбе из зенитного пулемета).

Первый экипаж Никарагуа был дисквалифицирован за нарушение правил техники безопасности (игнорирование команд судей и повреждение ходовой части).

Второй экипаж Кувейта был дисквалифицирован за нарушение правил техники безопасности (утыкание ствола в землю).

Второй экипаж Зимбабве был дисквалифицирован за нарушение правил техники безопасности при прохождении противотанкового рва.

Третий экипаж Лаоса был снят с заезда в связи с травмой командира экипажа.

Командный зачет индивидуальной гонки

Полуфинальные заезды эстафеты (8-10 августа) 

Варианты прохождения эстафеты по дорожкам:
 По зеленой дорожке: стрельба из спаренного пулемета, скоростной круг, фланговая стрельба по танкам, стрельба из зенитного пулемета по вертолету и противотанковому орудию;
 По красной дорожке: фланговая стрельба по танкам, стрельба из зенитного пулемета по вертолету и противотанковому орудию, стрельба из спаренного пулемета, скоростной круг;
 По синей дорожке: скоростной круг, фланговая стрельба по танкам, стрельба из зенитного пулемета по вертолету и противотанковому орудию, стрельба из спаренного пулемета;
 По желтой дорожке: стрельба из зенитного пулемета по вертолету и противотанковому орудию, стрельба из спаренного пулемета, скоростной круг, фланговая стрельба по танкам.

При прохождении эстафеты у 3-го экипажа Индии вышли из строя основной и запасной танки, после чего команда снялась с заезда.

Финальный заезд (12 августа) 

Варианты прохождения эстафеты по дорожкам:
 По зеленой дорожке: стрельба из спаренного пулемета, скоростной круг, фланговая стрельба по танкам, стрельба из зенитного пулемета по вертолету и противотанковому орудию;
 По красной дорожке: фланговая стрельба по танкам, стрельба из зенитного пулемета по вертолету и противотанковому орудию, стрельба из спаренного пулемета, скоростной круг;
 По синей дорожке: скоростной круг, фланговая стрельба по танкам, стрельба из зенитного пулемета по вертолету и противотанковому орудию, стрельба из спаренного пулемета;
 По желтой дорожке: стрельба из зенитного пулемета по вертолету и противотанковому орудию, стрельба из спаренного пулемета, скоростной круг, фланговая стрельба по танкам.

Призёры

Командный зачет

Примечания

Ссылки 
 Видеовыпуски Танкового биатлона 2017 на сайте телеканала Россия-1

Чемпионаты мира по танковому биатлону
Чемпионаты мира в России
Июль 2017 года
Август 2017 года
Чемпионаты мира в 2017 году
Спорт в России в 2017 году